Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Delle Puglie 2022 des Damentennis. Insgesamt nehmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. September 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Bari